Fama Revolution es un concurso de telerrealidad centrado en una academia de baile emitido por la cadena de televisión española Cuatro desde el 6 de septiembre de 2010 hasta el 22 de diciembre de 2010. Fue una remodelación del reality de baile Fama, ¡a bailar!, bajo el lema de 'Esto no es Fama, es Fama Revolution'.

Mecánica 
 Entran 50 concursantes al campus y de esos 50, 25 son los concursantes definitivos.
 Se concursa individualmente al principio y en pareja más adelante.
 Cada semana se va un concursante.
 No hay nuevas parejas ni concursantes.

Profesores 
Los profesores de la academia son:
 Lola González: Directora de la escuela.
 Sergio Alcover: Profesor de Street Dance.
 Marbelys Zamora: Profesora de Lírico.
 Pau Vázquez: Profesora de Jazz-Fusión.
 Benji Weeratunge: Profesor de Comercial Dance.
 Pepe Muñoz: Profesor de Broadway Style.
 Rafa Méndez: Prepara actuaciones mensuales de Funky con los alumnos que él elija.

Estadísticas semanales 

     Ganador de Fama Revolution
     Mejor pareja de Fama Revolution
     Subcampeón de Fama Revolution
     Finalista de Fama Revolution
     Eliminado durante la Final
     Alumno en el Nivel Avanzado
     Alumno en el Nivel Básico
     Alumno elegido por el jurado como integrante de la peor pareja del Nivel Avanzado y, por tanto, participante en el reto de la semana
     Alumno elegido por el jurado como integrante de la mejor pareja del Nivel Básico y, por tanto, participante en el reto de la semana
     Nominado por el jurado
     Nominado por arrastre
     Expulsado por el público
     Inmunidad individual (jurado)
     Inmunidad por grupos (jurado)
     Inmunidad por grupos (público)
     El alumno fue arrastrado a la inmunidad
     Abandono voluntario
     Abandono por lesión
     Entrada por sustitución
     El alumno no bailó esa semana por enfermedad o lesión
     El alumno no está/estaba en la Escuela
     Entra en Fama Revolution
     Expulsado del Campus
     Elegidos por el jurado como mejor pareja de Lírico
     Elegidos por el jurado como mejor pareja de Commercial Dance
     Elegidos por el jurado como mejor pareja de Jazz Fusión
     Elegidos por el jurado como mejor pareja de Broadway Style
     Elegidos por el jurado como mejor pareja de Street Dance

PL: Ganó el premio profesional en la coreografía semanal de Lola González
PR: Ganó el premio profesional en la coreografía de Rafa Méndez
FI: Finalista Individual, elegido en la final por el público

Enlaces externos 
 Web oficial del programa en Cuatro
 Web oficial del programa en Portalmix
 Foro oficial del programa

Programas de televisión de Cuatro
Programas de televisión de España iniciados en 2010
Programas de televisión finalizados en 2010
Talent shows de España
Zeppelin TV
Fama, ¡a bailar!